Жи́ров () — русская фамилия.

Известные носители 
 
 Жиров, Андрей Васильевич (род. 1971) — советский и российский футболист; тренер.
 Жиров, Василий Валерьевич (род. 1974) — казахстанский боксёр.
 Жиров, Владимир Константинович (род. 1952) — советский и российский ботаник.
 Жиров, Дмитрий Иванович (1807—1886) — русский генерал-адъютант, генерал от кавалерии.
 
 Жиров, Иван Иванович (1765—1829) — русский военачальник, генерал-майор.
 Жиров, Михаил Степанович (1898—1977) — советский архитектор.
 Жиров, Николай Феодосьевич (1903—1970) — советский химик, атлантолог.
 Жиров, Сергей Васильевич (1949—2021) — чемпион СССР и России по водно-моторному спорту.
 Жиров, Степан Трифонович (в монашестве Софроний; ум. 1879) — епископ Древлеправославной Церкви Христовой (старообрядцев, приемлющих белокриницкую иерархию).
 Жиров, Фёдор Васильевич (1911—1972) — советский флотоводец, участник Великой Отечественной войны, контр-адмирал
 Жиров, Хамид Даутович (1912—1972) — абазинский писатель.
 Жиров, Юрий Николаевич (род. 1960) — советский и российский легкоатлет, бейсболист.

Топоним 
 Жиров — хутор в Кашарском районе Ростовской области.

См. также 
 Верхний Жиров — хутор в Дубовском районе Ростовской области.
 Жирова (значения)